Miejscowości w USA:
 Illiopolis – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
Gminy w USA:
 Illiopolis (ang. Illiopolis Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon